Juma bezeichnet:
 Juma (Volk), auch Yuma oder Kagwahiva, brasilianisches indigenes Volk
 Juma (Mosambik), Ort in Mosambik
 Juma (Usbekistan), Ort in Usbekistan
 in manchen außereuropäischen Umschriften das muslimische Freitagsgebet

JUMA bzw. JuMa ist die Abkürzung für:
 „JUMA – Das Jugendmagazin“, ein Online-Magazin von jungen Journalisten aus Thüringen, unterstützt durch den junge medien thüringen e.V.
 jung, muslimisch, aktiv, ein vom Berliner Senat begleitetes und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Projekt für junge Muslime in Berlin, siehe JUMA
 Jugend trainiert Mathematik, ein Förderprogramm des Vereins Bildung und Begabung e.V.

Juma ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah Juma (* 1989), kenianischer Fußballspieler
 Ahmed Juma (* 1992), bahrainischer Fußballspieler
 Amos Juma, tansanischer Fußballspieler
 Calestous Juma (1953–2017), kenianischer Biotechnologe
 Essa Juma (* 1974), emiratischer Fußballspieler
 Fares Juma (* 1988), emiratischer Fußballspieler 
 Ismail Rabea Juma (* 1983), emiratischer Fußballspieler
 Jenaro Juma (* 1986), südsudanesischer Fußballtorhüter
 Jeremiah Juma (* 1992), tansanischer Fußballspieler
 Mohammed Ahmed Juma (* 1989), emiratischer Fußballspieler
 Mohamed Juma Basheer (* 1973), bahrainischer Fußballspieler
 Monica Juma (* 1954), kenianische Diplomatin und Politikerin
 Musa Juma (1968–2011), kenianischer Benga-Sänger
 Richard Juma (* 1945), kenianischer Langstreckenläufer
 Soud Abdallah Juma (* 1979), tansanischer Fußballspieler
 Tom Juma (* 1976), kenianischer Fußballspieler
 Wycliffe Juma (* 1980), kenianischer Fußballspieler
 Yassin Juma, tansanischer Fußballspieler
 Yousif Saeed Juma (* 1994), emiratischer Fußballspieler
 Yusuf Juma (* 1988), kenianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Yuma

Abkürzung